Джордж Вашингтон ():

 Вашингтон, Джордж (1732—1799) — первый президент США и главнокомандующий армии в войне за независимость.
 Вашингтон, Джордж (1871—1946) — разработчик растворимого кофе и основатель компании G. Washington Coffee Company по его производству.
 Уистлер, Джордж Вашингтон (Вашингтон — имя) (1800—1849) — американский инженер.

В честь президента Джорджа Вашингтона названы:
 «Джордж Вашингтон» — американский линкор.
 «Джордж Вашингтон» — американский авианосец, шестой из серии класса «Нимиц».
 Подводные лодки типа «Джордж Вашингтон» — серия из 5 атомных подводных лодок с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) ВМС США. Первый в мировой истории проект ПЛАРБ.
 «Джордж Вашингтон» — головной корабль данного типа лодок.
 «Джордж Вашингтон» — судно в составе конвоя PQ-17, после его потопления команда отказалась быть спасённой из шлюпок и тем спаслась.
 «Джордж Вашингтон (Лансдаунский)» — портрет Гилберта Стюарта.
 «Джордж Вашингтон (Атенеумский)» — портрет Гилберта Стюарта.

См. также